Cristina Ruiz es el nombre de varias personas:
 Cristina Ruiz Ortega (n. 1970), ejecutiva española
 Cristina Ruiz Sandoval (n. 1972), política mexicana